Dans la mythologie grecque, , un des centaures qui participèrent au mariage de Pirithoos et combattirent dans la bataille qui s'ensuivit contre les Lapithes. Il fut tué par Thésée.

 En astronomie, , centaure qui croise l'orbite d'Uranus.